Солнышко — уменьшительно-ласкательная форма слова «солнце».
 Солнышко () — имя двух супергероинь в комиксах издательства Marvel Comics.
 «Солнышко» — ежедневный познавательно-развлекательный интернет-портал для детей, родителей и педагогов.
 Солнышко — остановочный пункт в Крыму.
 «Солнышко» — песня российской поп-группы «Демо».

См. также 
 Солнце (значения)